

Ensemble de personnes 
 Un jury est un ensemble de citoyens chargés de rendre un verdict dans un procès ;
 jury criminel en France
 jury citoyen
 Un jury est un ensemble de spécialistes d'une même corporation (enseignants, écrivains, lecteurs, réalisateurs, critiques de cinéma, scientifiques, etc.) chargés d'évaluer et/ou de sélectionner les candidats d'un examen, d'un concours, d'un prix ou d'un événement à caractère compétitif, soit en se référant à un barème fixé, soit en appliquant un ensemble subjectif de critères dépendant de la nature des épreuves ou des membres du jury eux-mêmes.

Toponymie 
 Jury, commune française du département de la Moselle ;
 Centre hospitalier spécialisé de Jury.

Prénom 
 Jury Chechi, gymnaste italien ;

Patronyme 
 Carole Jury, photographe française ;

Divers 
 Le Jury est un groupe de personnages des comics Marvel ;
 The Jury est une série télévisée américaine.